The Sinbad Show é uma sitcom norte-amerciana, exibida pelo canal FOX entre setembro de 1993 e abril de 1994, estrelando Sinbad.

Personagens

Papéis recorrentes 
Hal Williams - Rudy Bryan (12 episódios)
Nancy Wilson - Louise Bryan (12 episódios)
Patrice Chanel — Claudette (2 episódios)
Trina McGee-Davis — Faith (2 episódios)
Michael Ralph — Leon (2 episódios)
Peter Brost — Young Leon (1 episódio)

Episódios

Prêmios e Indicações

Ligações externas 
 
 

Sitcoms dos Estados Unidos
Séries da Fox Broadcasting Company
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1993
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1994
Séries de televisão de comédia dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia da década de 1990
Séries de televisão de humor negro dos Estados Unidos
Séries de televisão de humor negro da década de 1990
Programas de televisão em língua inglesa